Il singolare del Monte Carlo Open 1996 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Thomas Muster era il detentore del titolo e ha battuto in finale 6–3, 5–7, 4–6, 6–3, 6–2 Albert Costa.

Teste di serie
Le prime 8 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Thomas Muster (campione)
  Andre Agassi (terzo turno)
  Michael Chang (secondo turno)
  Boris Becker (terzo turno)
  Goran Ivanišević (secondo turno)
  Evgenij Kafel'nikov (secondo turno)
  Thomas Enqvist (secondo turno)
  Jim Courier (secondo turno)

  Sergi Bruguera (secondo turno) 
  Marc Rosset (primo turno) 
  Arnaud Boetsch (secondo turno) 
  Andrij Medvedjev (terzo turno) 
  Marcelo Ríos (semifinale) 
  Todd Martin (primo turno) 
  Renzo Furlan (secondo turno) 
  Albert Costa (finale)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Monte Carlo Masters 1996
ATP Tour 1996